Тернёзен:

 Тернёзен — община на юго-западе Нидерландов, в провинции Зеландия, в центре Зеландской Фландрии.
 Тернёзен — город в провинции Зеландия (Нидерланды), административный центр общины Тернёзен.